Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji AEGON International 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ruská tenistka Jelena Vesninová, která ve druhém kole podlehla Keysové.

Tři ze čtyř nejvýše nasazených, kromě Petry Kvitové, skončily již v úvodním kole. Česká turnajová dvojka si zajistila postup do druhé fáze turnaje, když porazila Lucií Šafářovou až v tiebreaku rozhodující sady. Krajanku tak v probíhající sezóně přehrála počtvrté v řadě a zvýšila poměr vzájemných utkání na 5–0.

Do svého premiérového finále na okruhu WTA Tour se probojovala 19letá americká teenagerka Madison Keysová, která v něm vyhrála nad pátou nasazenou Němkou Angelique Kerberovou po třísetovém průběhu 6–3, 3–6 a 7–5. Připsala si tak první titul v této úrovni ženského tenisu. V následném pondělním vydání klasifikace WTA postoupila na kariérní maximum, když jí 23. června 2014 patřilo 30. místo.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Agnieszka Radwańská (1. kolo)
  Petra Kvitová (čtvrtfinále, odstoupila)
  Jelena Jankovićová (1. kolo)
  Viktoria Azarenková (1. kolo)
  Angelique Kerberová (finále)
  Flavia Pennettaová (2. kolo)
  Sara Erraniová (1. kolo)
  Caroline Wozniacká (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

AEGON International 2014